Astronomia:
 Mira (estrella), estel de la constel·lació de la Balena.
 Variable Mira, tipus d'estrella variable relacionada amb l'estrella Mira
 Òptica:
 Punt de mira, estri per a dirigir un projectil durant el tir.
 Mira telescòpica, tipus especial de punt de mira
 Mira topogràfica 
 Toponímia:
 Mira (Conca), municipi de la província de Conca, Espanya
 Mira (Portugal), municipi portuguès del districte de Coimbra 
 Mira (Vèneto), municipi del Vèneto, Itàlia
 Mira (Krasnodar), municipi del territori de Krasnodar, Rússia
 Mira (Lícia), municipi de Lícia 
 Mira Estrela, municipi de l'estat de São Paulo, Brasil
 Mira-sol, entitat de població i un districte de Sant Cugat del Vallès
 Mira Loma, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Regne de Mira, antic regne d'Anatòlia
 Riu Mira, riu portuguès
 Biografies:
 Lluís Fullana i Mira, (Benimarfull, 1871 - Madrid 1948), gramàtic, erudit i religiós valencià.
 José María Guervós y Mira (Granada, 1870 - Madrid, 1944) compositor espanyol.
 Pasqual Maragall i Mira (Barcelona, 1941), polític, alcalde de Barcelona i President de la Generalitat de Catalunya 
 Ernest Maragall i Mira, polític, germà de Pasqual Maragall
 Joan Francesc Mira i Casterà (València, 1936), escriptor, antropòleg i sociòleg 
 Eduard Mira i González (València, 1945), sociòleg valencià.
 Emili Mira i López (1896 - 1964), psicòleg català
 Pedro Solbes Mira (El Pinós, 1942), polític valencià del PSOE, ministre d'Economia i Hisenda d'Espanya.